|}

Die Bahnstrecke Kumul–Lop Nor (; auch: Haluo-Bahn) ist eine Güterbahnstrecke im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Kumul Süd mit der Siedlung Lop Nor am Lop-Nor-See im Kreis Lopnur. Sie ist 375 Kilometer lang und ist eine Nebenbahn der Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang für den Güterverkehr. Vor allem werden Kalisalze transportiert. In der Region bestehen starke Temperaturschwankungen. Herausfordernd für den Bau war auch, dass die Strecke über trockene Salzkrusten führt.

Die Strecke wurde 2012 eröffnet. Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben.

Einzelnachweise

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)